Buslijn 52 (Rotterdam)
Buslijn 52 (Schiedam)
Buslijn 52 (Ede-Arnhem)
Buslijn 52 (Helmond-Brandevoort)
Buslijn 52 (Lochem-Ruighenrode)
Buslijn 52 (Meerssen-Heerlen)
Buslijn 52 (Middelburg-Domburg Singel)
Buslijn 52 (Middelburg-Domburg Molen)
Buslijn 52 (Rijswijk-Zoetermeer)
Buslijn 52 (Dokkum-Oostmahorn)
Buslijn 52 (Utrecht-Amersfoort)
Buslijn 52 (Breda-Made) (nachtbus)
Buslijn 52 (Arnhem-Wageningen) (nachtbus)